Хајланд има више значења:
 Округ Хајланд (Вирџинија)
 Округ Хајланд (Охајо)
 Хајланд (Њујорк)
 Хајланд (округ Вандерберг, Индијана)
 Хајланд (Мериленд)
 Хајланд (Илиноис)
 Хајланд (Калифорнија)
 Хајланд (Јута)
 Хајланд (Арканзас)
 Хајланд (Вашингтон)
 Хајланд (Висконсин)
 Хајланд (Канзас)